

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe

 Gołębiówka – część wsi Kobyłczyna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Gołębiówka – przysiółek wsi Jaroszowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Gołębiówka – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Kałuszyn
 Gołębiówka – część wsi Poręby Dymarskie w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Cmolas
 Gołębiówka – część wsi Orzechówka w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn
 Gołębiówka – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce